Greklands U21-landslag i fotboll kan syfta på:

Greklands U21-herrlandslag i fotboll
Greklands U21-damlandslag i fotboll